Tyrrell Racing

Localidades

Condado de Tyrrell

Veja também
Tyrell

Desambiguação